Мурат Салихов (; ) — киргизский советский политический деятель, председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР.

Биография 
Родился в 1905 году в селе Рават Ошского уезда (ныне — в  Андижанской области) в семье крестьянина-бедняка. В 1916—1918 годах пастух у бая в Сулюктинском районе. С 1919 года член КСМ. В 1919—1922 годах учился в Кокандском педтехникуме, но курс не закончил. Окончил Киргизский педтехникум, по другим данным — c 1921 по 1925 году учился в Педагогическом институте просвещения в Ташкенте.

В 1925—1927 годах заведующий Ошским окружным отделом народного образования. С 1927 член ВКП(б), заведующий Агитационно-пропагандистским отделом Ошского кантонного комитета ВКП(б), член президиума окрисполкома и бюро окружкома партии. В 1931 году председатель Узгенского райисполкома, позднее в тот же год председатель Ошского окружного исполкома (); В 1931—1933, 1934 годах слушатель Ташкентского института марксизма-ленинизма, окончил 2 курса.

Какое-то время работал председателем Исполнительного комитета Ошского окружного Совета, 1-м секретарём районного комитета ВКП(б) (Киргизская АССР) и заместителем народного комиссара просвещения Киргизской АССР, но сроки службы на этих должностях точно не определены.
 ? — 1931 начальник Политического отдела конесовхоза
 1934 — апрель 1937 — 1-й секретарь Ошского районного комитета ВКП(б) (Киргизская АССР)
 4 апреля 1937 — ? — заведующий Сельскохозяйственным отделом Киргизского областного комитета ВКП(б) — ЦК КП(б) Киргизии
 июнь 1937 — член ЦК КП(б) Киргизии, член Бюро ЦК КП(б) Киргизии
 ? — сентябрь 1937 — 3-й секретарь ЦК КП(б) Киргизии
 27 сентября 1937 — 15 февраля 1938 — председатель СНК Киргизской ССР
 15 февраля — 8 мая 1938 и. о. председателя ЦИК Киргизской ССР

Арестован в 1938. В расстрельном списке от 12 сентября 1938 «по первой категории». Расстрелян около села Таш-Дебе Киргизской ССР.

Семья 
 Жена — Ажар (?—1945), училась в ВКСХШ, после ареста мужа сменила фамилию и уехала в Узбекистан;
 сын — Куват
 дочь — Атыргуль.

Примечания

Источники 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского
 [www.az-libr.ru/index.htm?Persons&H0B/c75fa312/Source AZ Library]
 Салихов Мурат — | ЦентрАзия
 

Главы правительства Киргизской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Секретари ЦК КП Киргизии
Члены Бюро ЦК КП Киргизии
Депутаты краевых, областных и окружных советов СССР
Председатели районных исполкомов СССР
Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели ЦИК союзных республик СССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Казнённые в 1938 году
Казнённые политики
Расстрелянные в Киргизской ССР